

Startliste 
Februar – März – April – Mai – Juni – Juli – August – September – Oktober – November – Dezember

Anmerkungen

Bilder

Weblinks 
 Orbital Launches of 1960 – Gunter’s Space Page (englisch)

1960